Le mammouphant est un projet d'hybride animal, mi-mammouth, mi-éléphant. Cette créature serait obtenue en fécondant un ovule d'éléphante asiatique par des spermatozoïdes de mammouth laineux prélevés sur un exemplaire congelé. Ce projet s'inscrit dans l'idée de créer des « hybrides de désextinction ». Le « mammouphanteau » qui en serait issu, pourrait avoir de petites oreilles, de la graisse sous-cutanée, de longs poils et un métabolisme adapté au froid. Pour réaliser cette hybridation, l'université Harvard recherche du sperme de mammouth qui soit parfaitement viable grâce à une congélation rapide. Cette recherche n'a pas encore abouti. Une autre voie consisterait à cloner un mammouth laineux, à partir de matériel génétique congelé, dans un ovule d'éléphante asiatique actuelle, près de  après son extinction. Là encore il est nécessaire de trouver des tissus rapidement congelés, dont les noyaux cellulaires soient intacts, ce qui n'a pas encore été trouvé.

Notes et références 

Elephantidae
Mammifère (nom vernaculaire)
Mammifère hybride